Sidon o Sidón puede referirse a:

Sidón, tercera ciudad en población del Líbano, fundada por los fenicios;
Sidon, en Estados Unidos;
Sidon, barco británico;
 Sidon, submarino británico;
 'Príncipe Sidon, del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild''.